Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast” (w Lędzinach)
 Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast” (w Bieruniu)